Struga je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Đurđ, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 537 stanovnika te 140 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji